Petrič kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Petrich (ort i Bulgarien), Oblast Sofija, Obsjtina Zlatitsa, 
 Petritj (ort), Blagoevgrad, Obsjtina Petritj, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar